Пётр Миллер:
 Миллер, Пётр Климентьевич (1910—1987) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Миллер, Пётр Николаевич (1867—1943) — московский краевед.
 Миллер, Пётр Фёдорович (1801—1831) — морской офицер, участник восстания декабристов.
 См. также 
 Миллер, Петр (род. 1941) — чехословацкий и чешский политик и бизнесмен.